Pelle Svanslös och Maja Gräddnos är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1947. Det är den nionde boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1947
Verk av Gösta Knutsson